Airplane Lake bezeichnet mehrere

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Airplane Lake (Idaho), im Lemhi County
 Airplane Lake (Mississippi), im Issaquena County
 Airplane Lake (Chelan County, Washington)
 Airplane Lake (Snohomish County, Washington)